José Vargas peut désigner :
 José Vargas (né en 1963) : basketteur dominicain ;
 José Vargas (né en 1982) : basketteur vénézuélien.

Homonymie de patronyme